GW Shimano-Sidermec (UCI-holdkode: DRA) er et colombiansk (tidligere italiensk) indregistreret kontinentalhold, der deltager i cykelløb i UCI Continental Circuits og i UCI ProSeries, når de bliver inviteret. Gianni Savio er manager på holdet.

Rytterne

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Italien
Etableret i 1996